Goldrausch steht für:

 Goldrausch, historischer Begriff 
 Kalifornischer Goldrausch
 Klondike-Goldrausch
 Goldrausch (Chaplin), einen Film von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1925 
 Goldrausch (1998), einen Film von John Power aus dem Jahr 1998 
 Goldrausch – Die Geschichte der Treuhand, einen Dokumentarfilm aus dem Jahr 2012
 Goldrausch in Alaska (Gold Rush Alaska), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Goldrausch in Australien, eine deutsch-australische Fernsehserie
 Goldrausch (Verein), einen Verein zur Unterstützung von Frauenprojekten
 Goldrausch, einen anderen Namen für Goldregen (Pflanze)
 Goldrausch!, ein Lucky-Luke-Album, auch bekannt unter dem Namen Die Geisterstadt
 Kommissarin Lucas – Goldrausch, deutscher Fernsehfilm von Uwe Janson (2022)

Siehe auch:
 Goldrush